Шилан — село в Красноярском районе Самарской области, центр одноимённого сельского поселения.

История 
Основано в 1856 г. переселенцами из мордовских сёл Симбирской губернии: Пилесево, Сайнеле, Трокс - Кужо(Киржеманы) , Радаевка. В настоящее время, указанные сёла входят в состав Атяшевского района, р.Мордовия. Население занималось земледелием, ремёслами (каменщики, плотники, валяльщики), а также бурлачило на Волге.

Население

Известные уроженцы, жители 
Булкин, Иван Гурьянович (1912-1943) контрразведчик и поэт, младший лейтенант госбезопасности Красной Армии 1177-ой стрелкового полка 347-ой стрелковой дивизии, участник Великой Отечественной войны.

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)